HSX est un sigle qui peut désigner :
 HSX: Hypersonic.Xtreme, un jeu vidéo de course ;
 , un dispositif expérimental de confinement du plasma à l'université du Wisconsin-Madison, dont les principes de conception sont censés être intégrés dans un réacteur à fusion.